Can kan syfta på:

 Can (musikgrupp) – ett experimentellt band från Tyskland

Personer
 Emre Can (1994–), en tysk fotbollsspelare
 Mustafa Can (1969–), en kurdisk-svensk journalist och författare
 Sibel Can (1970–), en populär turkisk folkmusik- och popsångerska

Geografi

Italien 

 Can (ort), Veneto, Provincia di Belluno,

Turkiet 

 Çan, distriktshuvudort, Çanakkale,

Se även
 CAN

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar